U-51:

Немецкие подводные лодки 
 U-51 (1916)
 UB-51
 UC-51
 U-51 (1938)